

Красноярська — село, Омутинський район, Тюменська область
 Красноярська — станиця, Цимлянський район, Ростовська область
 Красноярська — гідроелектростанція

Див. також 
 Красноярський
 Красноярське